Chlorek żelaza(II) – dawniej zwany chlorkiem żelazawym - FeCl2
 Chlorek żelaza(III) – dawniej zwany chlorkiem żelazowym - FeCl3